Tahlia Street (arabe : شارع التحلية ) (aussi appelée : Prince Mohammed bin Abdulaziz St.), est une rue commerciale importante du centre de Djeddah, en Arabie saoudite. On y trouve de très nombreuses boutiques de luxe, comme Prada, Gucci, et Armani. Tahlia St. est l'équivalent de l'avenue des Champs-Élysées à Paris : le cœur de Djeddah et l'artère la plus riche du pays.

Le nom « Tahlia » signifierait « désalinisation » car une usine de désalinisation d'eau se situe à proximité. De même à Riyad, se trouve également une Tahlia Street qui est l'une des avenues les plus jolies de la ville, mais moins longue et avec moins de centres commerciaux qu'à Djeddah.

Voir aussi 
 Djeddah

Économie en Arabie saoudite
Djeddah